MTS — абревіатура, що може означати:
 MTS () — назва позиції постійних співробітників відділів досліджень в деяких установах та компаніях
 MTS () — один з найбільш ранніх стандартів мобільного зв'язку
 МТС () — російський провайдер мобільного телефонного зв'язку

Див. також 
 МТС